Еле́на Моро́зова:
 Морозова, Елена Александровна (род. 1974) — российская футболистка, вратарь.
 Морозова, Елена Григорьевна (1832—1908) — русская предпринимательница и благотворитель.
 Морозова, Елена Игоревна (род. 1987) — российская футболистка, полузащитник.
 Морозова, Елена Митрофановна (1901—1982) — советский инженер, учёный, лауреат Сталинской премии.
 Морозова, Елена Саввична (род. 1973) — советская и российская актриса.